Dieren (biologie)
 Animalia (organisatie), een Finse dierenrechtenorganisatie
 Animalia (televisieserie) (2007)